Emilio Körner Henze, militar alemán (1846-1920);
 Hans Werner Henze, compositor alemán (1926-2012);
 Frank Henze, piragüista alemán (1974);
 Stefan Henze, hermano del anterior, también piragüista (1981-2016);